Населението на Япония през 2020 г. е 125 620 000 души.

Динамика на населението

Възрастова структура

Коефициент на плодовитост 
 2006 – 1,4
 2007 – 1,23
 2009 – 1,37
 2010 – 1,39

Етнически състав 
 98,5% – японци
 1,5% – други (айну, корейци и др.)

Корейците в Япония са 893 740 души (2007) и са най-голямата малцинствена група в страната.

Религия 
даоизъм и будизъм

Източници